Bussen kan referere til:

 Bussen (film fra 1961) – en norsk film fra 1961 af Arne Skouen
 Bussen (film fra 1963) – en dansk film fra 1963 af Finn Henriksen
 Bussen (film fra 1975) − en schweizisk-tyrkisk film fra 1975 af Tunç Okan
 Bussen (film fra 1977) − en svensk tv-film fra 1977 af Kjell Sundvall
 Bussen (bjerg) − et bjerg i regionen Oberschwaben i det sydlige Tyskland

Se også
 Bus – et (motor)køretøj til transport af mange personer samtidigt
 Bus (flertydig)